Ein Distraktor ist

 ein chirurgisches Instrument bzw. Gerät zur Distraktion. Als Distraktion bezeichnet man die kontrollierte Spreizung und dauerhafte Anlagerung von Knochen in der Spreizzone. Distraktoren werden in der Unfallchirurgie, der Orthopädie und Kieferchirurgie zur  Extensionsbehandlung von Knochen eingesetzt. Dadurch können die Längen von Röhrenknochen oder des Ober- und Unterkiefers erreicht werden.
 als Eindeutschung von engl. distractor ein „Ablenker“, zum Beispiel eine falsche Antwortalternative bei einem Multiple-Choice-Test. Ein guter Distraktor erweckt für jemand, der das zu prüfende Wissen nicht hat, den Anschein, richtig zu sein; er greift zum Beispiel eine verbreitete Fehlvorstellung auf. In der Experimentellen Psychologie werden Distraktorreize häufig verwendet, um Wahrnehmungs-, Aufmerksamkeits-  und Gedächtnis­leistungen zu untersuchen.
 ein ablenkendes Objekt bei der visuellen Suche